Wolfgang Endter ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Endter der Ältere  (1593–1659), Nürnberger Buchhändler und Druckereibesitzer
 Wolfgang Endter der Jüngere (1622–1655), Nürnberger Buchhändler und Buchdrucker
 Wolfgang Andreas Endter (1659–1682), Nürnberger Buchhändler und Musikverleger
 Wolfgang Moritz Endter (1653–1723), Nürnberger Buchhändler und Buchdrucker